Onnes ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Onnes (1938–2018),  niederländischer Tischtennisspieler und -trainer
 Harm Kamerlingh Onnes (1893–1985), niederländischer Künstler
 Heike Kamerlingh Onnes (1853–1926), niederländischer Physiker
 Menso Kamerlingh Onnes (1860–1925), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Suprafluidität #Onnes-Effekt bei suprafluiden Flüssigkeiten